Ozark Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Ozark Township (Polk County, Arkansas)
 Ozark Township (Sharp County, Arkansas)
 Ozark Township (Kansas)
 Ozark Township (Barry County, Missouri)
 Ozark Township (Barton County, Missouri)
 Ozark Township (Lawrence County, Missouri)
 Ozark Township (Oregon County, Missouri)
 Ozark Township (Texas County, Missouri)
 Ozark Township (Webster County, Missouri)